Beli Potok ist der Name folgender Ortschaften in Serbien:

 Beli Potok (Knjaževac), im Okrug Zaječar, Opština Knjaževac
 Beli Potok (Leskovac), im Okrug Jablanica, Opština Leskovac
 Beli Potok (Sokobanja), im Okrug Zaječar, Opština Sokobanja
 Beli Potok (Voždovac), in Belgrad, Opština Voždovac